Wiktor Andrejewitsch Krawtschenko ist der Name folgender Personen:

* Wiktor Andrejewitsch Krawtschenko (Diplomat) (1905–1966), sowjetischer Ingenieur und Diplomat
 Wiktor Andrejewitsch Krawtschenko (Admiral) (* 1943), russischer Admiral